Le Lézard noir (Kuro-tokage, 黒蜥蜴) est un roman japonais d'Edogawa Ranpo publié en 1934. Il a notamment donné son nom à :
 Le Lézard noir (Kurotokage), un film de Kinji Fukasaku adapté du roman et sorti en 1968.
 Le Lézard noir, une pièce de théâtre de l'écrivain japonais Yukio Mishima.
 Le Lézard noir, une maison d’édition française fondée en 2004.